Epico – genere letterario
Epico – pseudonimo del wrestler portoricano
Poema epico – componimento letterario che narra le gesta mitiche di dèi ed eroi
Film epico – genere cinematografico incentrato su grandi temi quali l'amore, l'odio, la guerra etc.